Zhou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kaiya Zhou
 Kai-Ya Zhou
 Pei Zhou
 Ren Zhang Zhou
 Shan-Yi Zhou
 Wei Zhou
 You-Sheng Zhou
 Ze-min Zhou
 Zhonghe Zhou